Athens Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Athens Township (Arkansas)
 Athens Township (Iowa)
 Athens Township (Kansas)
 Athens Township (Michigan)
 Athens Township (Minnesota)
 Athens Township (Missouri)
 Athens Township (North Dakota)
 Athens Township (Athens County, Ohio)
 Athens Township (Harrison County, Ohio)
 Athens Township (Oklahoma)
 Athens Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Athens Township (Crawford County, Pennsylvania)